Norrbyn (Bollnäs), een plaats in de gemeente Bollnäs in het landschap Hälsingland en de provincie Gävleborgs län in Zweden
 Norrbyn (Umeå), een plaats in de gemeente Umeå in het landschap Ångermanland en de provincie Västerbottens län in Zweden